Glanzmittel steht für:

 Glanzmittel, Mittel zur Erzeugung glänzender Oberflächen in der Galvanotechnik, siehe Glanzbildner
 Glanzmittel, Flüssigkeit zur Nutzung in Geschirrspülmaschinen, siehe Klarspüler

Siehe auch:
 Poliermittel
 Überzugsmittel, Lebensmittelzusatzstoff